Кубок наслідного принца Катару 2020 — 25-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 10 по 17 січня 2020 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2018—19. Титул переможця змагання виборов Ас-Садд, котрий з рахунком 4:0 переміг у фіналі Ад-Духаїль.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2018-19.

 Чемпіон — «Ас-Садд»
 Віце-чемпіон — «Ад-Духаїль»
 Бронзовий призер — «Ас-Сайлія»
 4 місце — «Ар-Райян»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase

2020
Катар
Січень 2020
2020 у катарському спорті